Первый дивизион 1980/1981 — 78-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 26 августа 1980 года и закончился 17 мая 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1980/1981
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1980 году
Спорт в Бельгии в 1981 году